Mujia bezeichnet:

 Mujia (Lancang) (木戛乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mujia (Vorderer Gorlos) (穆家乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Vorderer Gorlos in der Inneren Mongolei

Siehe auch:
 María Josefa Mujía, bolivianische Dichterin